

Топонім 

Нікополь (від  — «місто перемоги») — назва населених пунктів у кількох країнах:

 Нікополь (Нікопол, Никопол) — місто в Плевенській області
 Нікополь — община.

 Нікополь — стародавнє місто, що існувало на південному заході Епіру

 Нікополь — стародавнє місто, згадуване у Біблії ще з назвою Емаус

 Нікополь — село в Омській області

 Нікополь — місто в Дніпропетровській області, адміністративний центр Нікопольського району
 Нікополь — залізнична станція Криворізької дирекції Придніпровської залізниці
 Нікополь — село, Харківська область, Ізюмський район

Інше 
 «Нікополь» — футбольний клуб
 «Нікополь» — футбольний клуб, колишній «Макіїввугілля»
 «Нікополь» — артилерійський катер проекту 58155 «Гюрза-М» Військово-Морських Сил України
 Нікополь — головна автостанція міста однойменного міста

Див. також 
 Никопол (значення)